So che mi ucciderai o Paura improvvisa (Sudden Fear) – romanzo di Edna Sherry del 1948
 So che mi ucciderai (Sudden Fear) – film del 1952 diretto da David Miller